Eduardo De la Torre puede referirse a:

 Eduardo De la Torre Jaramillo (1968-), político (diputado) mexicano;
 Eduardo De la Torre Menchaca "Yayo" (1962-), entrenador de fútbol mexicano.

en:Eduardo De la Torre